Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) — объединение центральных депозитариев стран СНГ, главной целью которого является развитие и совершенствование депозитарной деятельности, создание единого «депозитарного пространства», вхождение центральных депозитариев стран СНГ в общемировую систему расчетов по сделкам с ценными бумагами.

История 
Обсуждение вопросов взаимодействия центральных депозитариев стран, входящих в СНГ, началось в 2001 году в Ташкенте на международном семинаре «Интеграция депозитарных систем — основа эффективного взаимодействия на международном рынке ценных бумаг». На этом мероприятии впервые профессиональные участники рынка ценных бумаг смогли получить представление об уровне развития учётных систем и фондовых рынков соседних стран, а также наметить пути дальнейшего сотрудничества. Тогда многие участники семинара отметили назревшую необходимость установления партнерских отношений между организациями, объединения усилий по совершенствованию и гармонизации законодательства на рынке ценных бумаг, налаживанию механизмов эффективного взаимодействия между фондовыми рынками в целом.

В дальнейшем такие семинары стали традиционными. В 2002 году встреча прошла в г. Алматы (Казахстан), в 2003 году — в г. Баку (Азербайджан). На них представители центральных депозитариев стран СНГ обменивались опытом и мнениями по актуальным вопросам. С каждым годом масштабы мероприятия увеличивались, и международная конференция по вопросам взаимодействия центральных депозитариев стран СНГ, прошедшая в 2004 г. в Москве, стала новым этапом в истории этих встреч. Конференция показала, что, несмотря на различие уровней развития фондовых рынков стран СНГ, существование определённых законодательных и технологических особенностей, назрел вопрос интеграции рынков, что существует реальная заинтересованность в гармонизации нормативных актов дружественных стран, установлении междепозитарных отношений. Результатом конференции стало решение её участников о создании Ассоциации центральных депозитариев Евразии.

22 декабря 2004 г. в Москве состоялась I (учредительная) конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии, организованная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» и Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания». Основными целями конференции стали: подписание Резолюции об учреждении Ассоциации центральных депозитариев Евразии, а также формирование основных органов её управления и разработка планов работ.

Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации, а также участники, вошедшие в состав АЦДЕ в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 5 Резолюции.

Участники

Руководящие органы

Общее собрание 
Основным органом управления Ассоциации является ежегодно созываемое Общее собрание Участников Ассоциации. Организатором проведения Общего собрания является Участник, осуществляющий свою деятельность в стране проведения Общего собрания. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов Участников, представленных на нём. Каждый Участник, представленный на Общем собрании, имеет один голос.

Председатель Ассоциации 
Председатель Ассоциации является исполнительным органом управления Ассоциации, осуществляющим текущее руководство Ассоциацией в период между заседаниями Общего собрания Участников Ассоциации и обеспечивающим реализацию целей Ассоциации, положений Резолюции и решений Общего собрания.

Компетенции общего собрания  
 принимает решения, обязательные для Участников;
 утверждает отчет о деятельности Ассоциации за год;
 вносит изменения в Резолюцию;
 определяет организацию – Участника Ассоциации, выполняющую функции Секретариата Ассоциации;
 формирует Рабочие группы Ассоциации и назначает руководителей Рабочих групп;
 определяет задачи Рабочих групп Ассоциации;
 заслушивает доклады Рабочих групп Ассоциации и выносит решение по существу докладов;
 прекращает деятельность Рабочих групп Ассоциации;
 обсуждает вопросы, представляющие общий интерес Участников;
 определяет место и сроки проведения следующего Общего собрания Участников Ассоциации;
 выполняет другие надлежащие функции, соответствующие целям Ассоциации.

Председатели Ассоциации

Наблюдатели

Деятельность 
В соответствии с Резолюцией основной целью АЦДЕ является создание общего «депозитарного пространства», в том числе:
 унификация нормативно-правовой базы;
 разработка модели оптимальной учётной системы фондового рынка стран Участников;
 организация взаимодействия между Участниками с целью обеспечения трансграничных операций перевода ценных бумаг;
 стандартизация технологии работы депозитариев, порядка осуществления депозитарных операций, также документов депозитария, регламентирующих его функции. Разработка унифицированных стандартов депозитарного учёта и отчетности;
 принятие международных стандартов сообщений по депозитарным операциям и обеспечение их применения в национальной практике;
 развитие электронного документооборота;
 поддержка согласованной интеграции Участников в мировую депозитарную систему.

Конференции Ассоциации

Сотрудничество 
 Участие в форумах центральных депозитариев (CSD).
 Сотрудничество с Ассоциацией национальных нумерующих агентств (ANNA).
 Сотрудничество с Европейской ассоциацией центральных депозитариев (ECSDA).
 Заседания директоров WFC.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации центральных депозитариев Евразии

Депозитарий